(ordre alphabétique)

 Corina Ungureanu (1980 -), gymnaste roumaine ;
 Mihai Răzvan Ungureanu (1968 -), historien, diplomate et homme politique roumain ;
 Nicolae Ungureanu (1956 -), footballeur roumain.

Patronyme roumain